La Ferme des animaux (en anglais Animal Farm) est un roman de George Orwell. Il peut également s'agir d'adaptations ou de références :
 La Ferme des animaux, film d'animation britannique de John Halas et Joy Batchelor sorti en 1954 ;
 La Ferme des animaux, téléfilm américain de John Stephenson diffusé en 1999 ;
 La Ferme des animaux, 7 épisode de la 2 saison d'Oz.